Алексей Владимирович Мжачик (; ) — белорусский тяжелоатлет, выступавший в весовой категории свыше 109 кг. Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2015, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, многократный призёр чемпионатов Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2018).

Биография 
Родился 30 июня 1996 года в Пинске. С 9 лет занимался тяжёлой атлетикой, в 2006 году в секцию его привёл отчим.

Участник юношеских и молодёжных чемпионатов Белоруссии. В 17 лет стал чемпионом Белоруссии среди юниоров (2014).

В 2015 году на 41-м чемпионате мира среди юниоров во Вроцлаве завоевал серебряную медаль. В том же году на взрослом чемпионате Европы в Тбилиси стал 8-м в категории свыше 105 кг.

Участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где с итоговым весом 411 кг (рывок 187 кг, толчок 224 кг) занял 12-е место в категории свыше 105 кг.

Серебряный призёр чемпионатов Белоруссии (2016, 2018 и 2019).

Погиб 1 августа 2021 года в Германии в результате автомобильной аварии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Алексей Мжачик на сайте IWF
 Алексей Мжачик на сайте IWRP

Тяжелоатлеты Белоруссии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Погибшие в автомобильных катастрофах